Zemzemi ist der Name von 

 Mohamed Zemzemi (* 1991), tunesischer Sportler
 Moez Zemzemi (* 1975), tunesischer Boxer	
 Moataz Zemzemi (* 1999), tunesischer Fußballspieler
 Nejib Zemzemi, Wissenschaftler